Russkoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Russkoje (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Germau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Russkoje (Kirow), in der Oblast Kirow
 Russkoje (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Russkoje (Rostow), in der Oblast Rostow
 Russkoje (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Russkoje (Stawropol), in der Region Stawropol
 Russkoje (Tambow), in der Oblast Tambow

Siehe auch:
 Juschno-Russkoje
 Russkoje Radio
 Russkoje Bogatstwo
 Ruske (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung